Comtat de Jefferson (Alabama)
 Comtat de Jefferson (Arkansas) 
 Comtat de Jefferson (Colorado) 
 Comtat de Jefferson (Florida)
 Comtat de Jefferson (Geòrgia) 
 Comtat de Jefferson (Idaho)
 Comtat de Jefferson (Illinois)
 Comtat de Jefferson (Indiana)
 Comtat de Jefferson (Iowa)
 Comtat de Jefferson (Kansas) 
 Comtat de Jefferson (Kentucky) 
 Parròquia de Jefferson (Louisiana)
 Comtat de Jefferson (Mississipí) 
 Comtat de Jefferson (Missouri)
 Comtat de Jefferson (Montana) 
 Comtat de Jefferson (Nebraska) 
 Comtat de Jefferson (Nova York) 
 Comtat de Jefferson (Ohio)
 Comtat de Jefferson (Oklahoma) 
 Comtat de Jefferson (Oregon)
 Comtat de Jefferson (Pennsilvània) 
 Comtat de Jefferson (Tennessee)
 Comtat de Jefferson (Texas)
 Comtat de Jefferson (Virgínia de l'Oest) 
 Comtat de Jefferson (Washington) 
 Comtat de Jefferson (Wisconsin)